Южный Ндебеле (иногда также исиндебеле, ндебеле) — язык группы банту, относящийся к подгруппе нгуни, и распространённый главным образом в Южно-Африканской Республике среди народности ндебеле, один из 11 официальных языков ЮАР.